

Geografia 
 Fornasini – frazione del comune italiano di Valvasone Arzene

Persone 
 Carlo Fornasini – politico e scienziato italiano
 Giovanni Fornasini – presbitero italiano, Medaglia d'oro al valor militare alla memoria e venerato come beato dalla Chiesa cattolica